

Persone
Fabrizio Forquet – giornalista italiano, figlio di Pietro
Philippe Forquet – attore francese
Pietro Forquet – giocatore di bridge italiano

Altro
Villa Forquet – struttura monumentale di Napoli